Niemcy:
 Stedten – dzielnica gminy Seegebiet Mansfelder Land w powiecie Mansfeld-Südharz, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt

Zobacz też:
 Bischleben-Stedten
 Stetten